Lúcio Papírio Cursor (tribuno consular em 387 a.C.), tribuno consular em 387 e 385 a.C..
 Lúcio Papírio Cursor (cônsul em 326 a.C.), cônsul em 326, 320, 319, 315 e 313 a.C..
 Lúcio Papírio Cursor (cônsul em 293 a.C.), cônsul em 293 e 272 a.C., filho do anterior.
Desambiguações de antropônimos